Sterk ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Sterk (1938–1991), österreichischer Kulturjournalist
 Maria Sterk (* 1979), niederländische Eisschnellläuferin
 Marijn Sterk (* 1987), niederländischer Fußballspieler
 Max Sterk (* 1951), deutscher Fußballspieler
 Mieke Sterk (* 1946), niederländische Sprinterin, Hürdenläuferin und Fünfkämpferin
 Norbert Sterk (* 1968), österreichischer Komponist
 Robert Sterk (1949–2013), österreichischer Journalist, Buchautor und Medienberater
 Wilhelm Sterk (1880–1944),  österreichischer Bühnenautor und Operetten-Librettist

Sterk steht für:

 Privatbrauerei Sterk, Brauerei in Raigering in der Oberpfalz

Siehe auch:
 Stärk
 Sterck